Kawa-zoi no hana (かわぞいのはな Flor de la Rivera) (1566 Ciudad de la Trinidad (Actual Buenos Aires) al 1582 Kioto, Japón) fue una aborigen de la tribu Querandíes y Onna bugeisha al servicio de Oda Nobunaga.

Biografía 

Kawa-zoi o Maria Isabel de los Pampa (パンパスのマリア・イザベル/Panpasu no Maria izaberu) bautizada por los españoles en honor a Isabel de Portugal, era un joven de la tribu querandíes o pampas capturada por el imperio español durante la fundación de la actual Buenos Aires en 1580, fue llevada por los españoles antes los reyes, unos meses más tarde fue embarcada en un barco portugués con destino a las colonias portuguesas en Asia, en 1581 terminó como esclava y sirvienta del jesuita Alessandro Valignano, ella juntos a otros esclavos fue llevada por el Padre Organtin, jefe de la delegación de jesuitas, ante Nobunaga, Kawa-zoi al igual que Yasuke llamaron la atención de los miembros del Clan Oda, Kawa-Zoi fue objeto de atención de la hija de Nobunaga Tokuhime (Oda), ella fascino a Lady Toku, pero el comité del Padre Organtin, sostenían que la joven era una salvaje sin domesticar, Nobunaga ordenó entregarle una naginata y que se enfrentará a uno de su guardias, la joven en cuestión de minutos desarmó y asesinó al guardia de Nobunaga, esto fascino aun más, que Nobunaga decidió convertirla en guardaespalda y sirvienta de su hija. Kawa-zoi fue entrenada tanto para ser dama de compañía de Lady Toku como en el arte marcial Naginatajutsu, ella sirvió al clan oda por un total de 1 año hasta su muerte en incidente de Honnō-ji donde cometió seppuku por orden de Lady Toku, si Nobunaga no obtenía su victoria ante el asalto del samurái y general Akechi Mitsuhide.

Actualidad  

Su existencia fue desconocida hasta el descubrimiento de una tumba en la "Cuenca de Yamashiro" bajo el nombre de Yasei Gozen, posteriormente un cotejo de ADN determino que en el actual japon residen 12 personas Argentinas que comparten ADN con Kawa-zoi.

Samurái
Nacidos en 1566
Fallecidos en 1582
Mujeres
Clan Oda
Pueblos indígenas de Argentina
Guerreros de Japón